

Селище міського типу:
 Калинове — Луганська область, Алчевський район

Села:
 Калинове — Донецька область, Амвросіївський район
 Калинове — Донецька область, Волноваський район
 Калинове — Донецька область, Костянтинівський район
 Калинове — Донецька область, Покровський район
 Калинове — Київська область, Іванківський район
 Калинове — Київська область, Таращанський район
 Калинове — Харківська область, Борівський район
 Калинове — Харківська область, Куп'янський район

Селище:
 Калинове — Донецька область, Амвросіївський район
 Калинове — Харківська область, Золочівський район

Калинове — село, Вітебська область, Вітебський район

Див. також 
 Калинове-Борщувате